John Hawkes – attore statunitense
John Hawkes – scrittore statunitense
John Hawkes – tennista australiano